Дона Флор и два её мужа (роман) — роман Жоржи Амаду 1966 года.
 Дона Флор и два её мужа (фильм) — фильм Бруну Баррету 1976 года.